Занкт-Файт-ин-дер-Зюдстайермарк () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Лайбниц. . Официальный код — 61060.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Герхард Рорер (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 СПО занимает 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии